Baiji ist
 eine andere Schreibweise der Stadt Baidschi im Irak, siehe Baidschi
 eine veraltete Schreibweise des Distrikts Baiti in Nauru, siehe Baiti
 die chinesische Bezeichnung des chinesischen Flussdelfins, siehe Chinesischer Flussdelfin
 eine Gemeinde in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Baiji (Xiuning)
 eine Gemeinde im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Baiji (Yongning)
 der Name eines archäologischen Fundortes in der Provinz Jiangsu, China